El nombre Rodrigo Uría puede referirse a:

 el jurista español Rodrigo Uría González (1906 - 2001); o

 el jurista español Rodrigo Uría Meruéndano (1941 - 2007), hijo del anterior.